Misha puede designar a las siguientes entradas

 Misha, mascota de los Juegos Olímpicos de Moscú 1980.
 La Gata Misha, serie de cuentos infantiles de Philip Stanton.
 Misha, personaje principal de dicha serie.
 Misha, personaje del manga y anime japonés Pita Ten.

Además es el nombre de las siguientes personalidades notables

 Misha B, rapera británica.
 Misha Mengelberg,  pianista y compositor holandés de jazz. 
 Misha Collins, actor y productor estadounidense.
 Misha Zilberman, jugador de bádminton israelí.
 Misha Omar, cantante y actriz malaya.